Kussineeraq bezeichnet:
 Kussineeraq (Fluss, Qeqertarsuaq), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kussineeraq (Fluss, Uummannaq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland